Tenisový turnaj WTA Rogers Cup 2008 se konal ve dnech 28. - 3. srpna v Montrealu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,340,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Související články 
 Canada Masters
 Rogers Cup 2008 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Canada Masters
WTA Tour 2008